Экскалибозавр (, «ящер Эскалибура») — род крупных ихтиозавров длиной до 7 метров. Жили в синемюрском отделе юрского периода 203,5—194,5 миллиона лет назад. Останки обнаружены на юге Англии.

Описание 
Экскалибозавр — самый крупный представитель группы эвринозавровых. Конечности ластообразные, длинные и узкие, что обеспечивает хорошую манёвренность при небольшой скорости. Что типично для ранних ихтиозавров, имели хвост, похожий на хвост угря. Экскалибозавры имели очень длинную верхнюю челюсть (примерно в 4 раза длиннее нижней), которая, видимо, использовалась как оружие.

Экскалибозавры питались, по-видимому, рыбой и моллюсками без раковин (кальмары, осьминоги), возможно, были падальщиками.

Ихтиозавры юрского периода
Ихтиозавры